Dariusz Jabłoński (zapaśnik)
 Dariusz Jabłoński – producent i reżyser filmowy